A Locus-díjas  '''regények listája.

Források 
 A díj honlapja

Jegyzetek 

Sci-fi témájú listák

en:Locus Award for Best SF Novel     
fr:Prix Locus du meilleur roman de science-fiction
ja:ローカス賞 SF長篇部門
ro:Premiul Locus pentru cel mai bun roman science-fiction
ru:Премия «Локус» за лучший научно-фантастический роман